Molekulska formula -{C18H21N3O2}- se može odnositi na:

 Lizerginska kiselina hidroksietilamid
 RS-56812